Колено

 Колено — сустав ноги, соединяющий бедро и голень.
 Колено — часть воздуховода или трубы, в которой поток изменяет направление.
 Колено — утолщённая часть черешка листа.
 Колено — один сегмент удилища.
 Колено — один сегмент пути корабля (судна), или гоночной дистанции.
 Колено (в ботанической систематике) — то же, что и триба.
 Колено — одно поколение в дереве родства; лицо, не имеющее родовых колен называют бесколенник.
 Колена Израилевы — племена потомков двенадцати сыновей Иакова, образовавшие, согласно Священному Писанию, израильский народ.

Топонимы 
 Колено — деревня в Ивановском районе Брестской области Белоруссии.
 Колено — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Золотое Колено — деревня в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области.

Деревни в Гатчинском районе Ленинградской области:
 Новое Колено — входит в состав Большеколпанского сельского поселения.
 Старое Колено — входит в состав Кобринского сельского поселения.

См. также 
 Колено Клер
 Кривое Колено
 Коленопреклонение
 Баракат — буквально  «колено»
 Браха — буквально «колено»

Примечания